Gothe ist der Familienname folgender Personen:

 Ephraim Gothe (* 1964), deutscher Politiker (SPD)
 Florian Gothe (* 1962), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Friedrich Gothe (1872–1951), deutscher Architekt und Kommunalpolitiker
 Lothar Gothe (* 1944), deutscher Ökobauer und Mitgründer der Sozialistischen Selbsthilfe Köln (SSK)
 Mats Larsson Gothe (* 1965), schwedischer Komponist
 Rafael Horzon (* 1970, bürgerlich: Rafael Emanuel Gothe), deutscher Unternehmer, Autor, Möbeldesigner und Konzeptkünstler
 Richard Gothe (1928–1985), deutscher Politiker (SED)

Siehe auch:
 Gode
 Goethe
 Gote